

Miejscowości w Polsce
 Wg rejestru TERYT jest ich 6
 Suchodoły – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Fajsławice 
 Suchodoły – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów 
 Suchodoły – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Suchodoły – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo 
 Suchodoły – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Suchodoły – osada w woj.  warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo

Miejscowości na Ukrainie
 Suchodoły – wieś na Ukrainie obwodzie lwowskim
 Suchodoły – wieś na Ukrainie obwodzie wołyńskim